RV steht für
 Rentenversicherung
 Radio Vatikan
 rechter Ventrikel (rechte Herzkammer), siehe Herz#Räume und Gefäße des Herzens
 Reichsverfassung
 Reißverschluss
 Rennsteigverein
 Reversing, eine Betriebsart des europäischen Zugbeeinflussungssystems ETCS
 Research Vessel, siehe Forschungsschiff
 Robustness Validation
 Ruotsalainen Vasemmisto, ehemalige politische Partei in Finnland
 Real Video, ein Dateiformat für Streaming Video von Real Networks
 Originaltitel einer US-amerikanischen Komödie, deutsch „Die Chaoscamper“
 Riksvei, mittlere Straßenkategorie in Norwegen, die als Abkürzung der Straßennummer vorangestellt wird
 Rückflussverhinderer
 Ryom-Verzeichnis, ein Verzeichnis der Kompositionen von Antonio Vivaldi
 Radar/Visual, siehe J. Allen Hyneks Klassifizierung von UFO-Sichtungen
 recreational vehicle, siehe US-amerikanische Campingfahrzeuge im Artikel Wohnmobil
 Roter Verband, ein Zusammenschluss deutscher Burschenschaften
 ein Lied der Band Faith No More, siehe Angel Dust (Album)
 RV Dynamics, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Reagenzien der Volumetrie (Urtitersubstanzen für Maßlösungen, wie sie das Europäische und Deutsche Arzneibuch kennzeichnen)
 Air Canada Rouge (IATA-Code), kanadische Regionalfluggesellschaft
 Rahmenvertrag
 Risikovorsorge
 Rückvergütung

Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Ravensburg
 Großbritannien: Reading
 Norwegen: Stavanger
 Slowakei: Okres Rožňava 

r. V. steht für
 rechtsfähiger Verein, eine Rechtsform für altrechtliche Vereine

R+V steht für
 R+V Versicherung, deutsche Versicherungsgesellschaft

R & V steht für:
 Root & Vandervoort Engineering Company, ehemaliger US-amerikanischer Motorenhersteller
 R. & V. Division, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

RV